Model Architectuur Rijksdienst of MARIJ was de generieke referentiearchitectuur voor organisaties in de Rijksdienst, i.c. de dertien kerndepartementen. In 2014 is deze architectuur vervangen door de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR).

De Model Architectuur Rijksdienst werd toegepast in veranderprogramma's en -projecten. Hiermee werden departementen in staat gesteld om beter te borgen dat de projectresultaten in lijn zijn met overheidsbrede en rijksbrede afspraken. In bepaalde gevallen werd naast de Model Architectuur Rijksdienst ook gebruikgemaakt van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).

Het belang van architectuur blijkt onder andere uit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het kabinet stelt in deze brief vast dat NORA en MARIJ als referentie-architectuur fungeren voor (ICT-)projecten binnen de Rijksdienst.

Project Start Architectuur 
Een Project Start Architectuur of PSA is verplicht gesteld bij grote projecten met een ICT-component groter dan 20 miljoen euro. Het is bedoeld om de nieuwe ontwikkelingen aan te laten sluiten op toekomstig gewenste informatie voorziening. Binnen de NORA familie zijn daarvoor diverse sjablonen beschikbaar.

Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) 
De EAR is op 10 juni 2014 door de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) formeel vastgesteld en vervangt daarmee de MARIJ. De EAR brengt de rijksbrede i-Infrastructuur samenhangend in kaart en biedt overzicht en inzicht vanuit verschillende perspectieven.

Externe links 
 MARIJ op e-overheid.nl
 Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) op earonline.nl

Nederlandse overheid
Informatica